Karel I. Bourbonský ( Charles Ier de Bourbon, 1401 – 4. prosince 1456, Moulins) byl vévoda z Bourbonu a Auvergne a hrabě z Forezu.

Život 
Narodil se jako nejstarší syn bourbonského vévody Jana a Marie, mladší dcery Jana z Berry.

Vlastnil titul hrabě z Clermont-en-Beauvaisis od roku 1424 a vévoda z Bourbonu a Auvergne od roku 1434, ačkoliv tyto vévodství ovládal již od uvěznění svého otce Angličany po bitvě u Azincourtu.

Roku 1425 si vzal Anežku, dceru Jana Nebojácného, vévody burgundského. Také ovšem udržoval vztah s Janou z Bournan, s kterou měl Ludvíka Bourbonského, hraběte z Roussillon. Ludvík založil dynastii Bourbon-Roussillon (Rossello). Je také známý pro své četné služby státu. Jako odměnu za jeho věrnost a oddanost králi mu Ludvík XI. dal za ženu svou legitimizovanou dceru Janu z Valois.

Karel složil v královské armádě během stoleté války, ale zároveň udržoval příměří se svým švagrem a „nepřítelem“ Filipem III., vévodou burgundským. Oba vévodové se smířili a sepsali dohodu roku 1440. Karel Bourbonský byl přítomen korunovaci Karla VII., kde plnil funkci paira a udělovatele rytířského titulu.

Přes tuto službu se zúčastnil tzv. praguerie (vzpoury francouzské šlechty proti Karlu VII.) v letech 1439–1440. Když se vzpoura rozpadla, byl nucen prosit krále o milost a byly mu vzaty některé jeho země. Zemřel na svém panství v roce 1456.

Nelegitimní potomci 
 Ludvík Bourbonský
 Renaud Bourbonský

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Bourboni
Bourbonští vévodové
Vévodové z Auvergne
Hrabata z Forezu
Francouzští nejvyšší komoří
Pohřbení v klášteře Souvigny
Narození v roce 1401
Úmrtí 4. prosince
Úmrtí v roce 1456
Muži